108-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 18 марта 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу в финишном спринте их трёх человек одержал Михал Квятковский, опередив действующего Чемпиона мира Петера Сагана и Жюлиана Алафилиппа.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

Российские участники
: Александр Порсев (147), Павел Брутт (124), Артур Ершов (180), Роман Майкин (193), Иван Ровный (130), Иван Савицкий (75), Алексей Цатевич (103), Николай Трусов (171).
: Максим Бельков (189)

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Гонщикам предстояло преодолеть три категорийных подъёма — Пассо дель Туркино на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 
  
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2017 году
Март 2017 года